Скок увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 8. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичара из 12 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године скока увис у дворани пре првенства (6. марта 2014), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара у скоку увис са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Сатница

Резултати

Квалификације 
У финале су се пласирали сви такмичари са прескочених 2,31 м (КВ), односно 8 са најбољим резултатима у квалификацијама (кв).,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани